Marcelo Tomás Barrios Vera era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Bernabé Zapata Miralles ha sconfitto Dennis Novak con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie 

  Bernabé Zapata Miralles (campione)
  Franco Agamenone (primo turno)
  Jan-Lennard Struff (secondo turno)
  Yannick Hanfmann (secondo turno)

  Jurij Rodionov (primo turno) 
  Geoffrey Blancaneaux (primo turno) 
  Mats Moraing (quarti di finale) 
  Maximilian Marterer (primo turno)

Qualificati 

  Carlos López Montagud  (primo turno, ritirato)
  Max Hans Rehberg (primo turno)
  Aleksej Vatutin (primo turno)

  Adrian Andreev (secondo turno) 
  Clement Tabur (semifinale) 
  Lucas Gerch (primo turno)

Lucky loser 

  Nikola Milojević (secondo turno)

Wildcard 

  Kimmer Coppejans (secondo turno)
  Rudolf Molleker (primo turno)

  Marko Topo (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Meerbusch Challenger 2022